OSR est un sigle qui peut dèsigner:
 L'Orchestre de la Suisse romande, un orchestre symphonique de renommée internationale basé à Genève.
 Le Sex-ratio opérationnel (ou Operational Sex Ratio, en anglais), en biologie, une mesure du sex-ratio ne prenant en compte que les individus fertiles et disponibles pour la reproduction à un instant donné.
 Ottenheimer, Stern, and Reichert, un cabinet d'architecture de Chicago.
 Office Sonégien de Radiodiffusion Belgique Soignies Association Sonégienne d'Information asbl. BE421912188
 Le Old-School Renaissance, un mouvement à travers les jeux de rôle sur table.
 OSR France, (On Site Rail), opérateur ferroviaire du Nord de la France, filiale de SNCB Logistics